Films:
 The Kiss (1896) van William Heise met May Irwin en John C. Rise
 The Kiss in the Tunnel (1899)
 The Kiss (1900)
 The Kiss (1921), een film van Jack Conway
 The Kiss (1929) van Jacques Feyder met Greta Garbo en Conrad Nagel
 The Kiss (1985), korte film van Paul Richards
 The Kiss (1988) van Pen Densham met Joanna Pacula en Meredith Salenger
 The Kiss (1998), korte film van Alan Lovell met Peter Brown, Zoe Carides en Hugo Weaving
 The Kiss (2001), korte film van Anthony Russo met Bernard Zilinskas en Kiele Sanchez
 The Kiss (2003), videofilm van Gorman Bechard met Terence Stamp, Francoise Surel en Eliza Dushku
 De kus (film) (2004) van Hilde van Hieghem met Marie Vinck
 Seppun (2007) van Kunitoshi Manda met Eiko Koike en Etsushi Toyokawa
 The Kiss (2008) van Scott Madden met Lourdes Colon en Lendon LeMelle